Caporal hace referencia a varios artículos:

Oficio
 Caporal, personaje de la cultura de las haciendas del México anterior a la Revolución mexicana.

Arte
 Caporales, danza folklórica de Bolivia, Perú y Chile.

Otros usos 

 Caporal, vaso similar al quero.